Vineri 13 este o dată calendaristică considerată aducătoare de ghinion în superstițiile occidentale.

Vineri 13 (în ) se mai poate referi la:

În cinematografie 
 Friday the Thirteenth (film din 1933), un film britanic, comedie-dramă
Friday the 13th (franciză), o franciză de filme slasher:
Friday the 13th (film din 1980) și cele 10 sequeluri ale sale
Friday the 13th (film din 2009), un remake al seriei

În muzică 
"Friday the 13th", o compoziție de Thelonious Monk de pe albumul Thelonious Monk și Sonny Rollins
Friday 13th EP, de The Damned
Live Ritual - Friday the 13th, un album live din 2002 al formației Blasphemy
Live – Friday the 13th, un live DVD și CD din 2005 de Maroon 5
Friday the Thirteenth (album), de The Stranglers
Friday 13th (album), album din 1983 de Man
, o piesă de Nana Kitade de pe albumul I Scream
Friday the 13th, o piesă de Fozzy (formație)

Altele 
Friday the 13th mini-crash, o cădere bursieră din 1989
Friday, The Thirteenth, un roman din 1907 de Thomas W. Lawson
Friday the 13th: The Series, un serial televizat neconectat la franciza de filme
Friday the 13th, un joc video

Vezi și
Triskaidekaphobia, frica de numărul 13, și mai specifica frică de Vineri, 13 cunoscută ca paraskevidekatriaphobia sau friggatriskaidekaphobia
Vinerea Neagră (dezambiguizare)